Dimitrij Vjačeslavovič Kvartalnov (), ruski hokejist, * 25. marec 1966, Voskresensk, Rusija.

Kvartalnov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Himik Voskresensk, SKA Kalinin, Ak Bars Kazan, Severstal Čerepovec in Krila Sovjetov, skupno je na 330-ih prvenstvenih tekmah dosegel 125 golov, v drugem delu kariere je igral v različnih ligah po svetu, tudi v ligi NHL za klub Boston Bruins, ki ga je leta 1992 izbran na naboru kot 16. V sezoni 1989/90 je bil najboljši po točkah v ruski ligi.  

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa enem Svetovnem prvenstvu. Za sovjetsko reprezentanco je na štiridesetih tekmah dosegel šest golov.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 64
| 33
| 14
| 47
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 11
| 6
| 17
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 16
| 11
| 27
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 20
| 12
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 46
| 25
| 29
| 54
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 42
| 12
| 10
| 22
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 91/92
|
| 77
| 60
| 58
| 118
|
| 16
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 92/93
|
| 73
| 30
| 42
| 72
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 93/94
|
| 39
| 12
| 7
| 19
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 93/94
|
| 23
| 13
| 13
| 26
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 27
| 24
| 18
| 42
|
| 30
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 30
| 21
| 37
| 58
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 44
| 30
| 32
| 62
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 10
| 9
| 19
|
| 6
|-
| Klagenfurter AC
| Alpska liga
| 97/98
|
| 21
| 18
| 19
| 37
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 24
| 16
| 19
| 35
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Alpska liga
| 98/99
|
| 32
| 34
| 21
| 55
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 22
| 16
| 18
| 34
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 15
| 4
| 4
| 8
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 27
| 9
| 8
| 17
| +4
| 10
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| +4
| 4
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 00/01
|
| 32
| 18
| 17
| 35
| +22
| 41
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 01/02
|
| 50
| 16
| 26
| 42
| +16
| 32
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| +1
| 10
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 02/03
|
| 44
| 12
| 16
| 28
| +15
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 03/04
|
| 43
| 12
| 14
| 26
| +17
| 12
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +1
| 2
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 29
| 7
| 8
| 15
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 44
| 15
| 16
| 31
| +2
| 40
|
| 17
| 4
| 3
| 7
| -2
| 14
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 06/07
|
| 25
| 9
| 13
| 22
| -5
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 06/07
|
| 20
| 3
| 6
| 9
| 0
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1067
| bgcolor="#7FFF00" | 504
| bgcolor="#7FFF00" | 505
| bgcolor="#7FFF00" | 1009
| bgcolor="#7FFF00" | +74
| bgcolor="#7FFF00" | 601
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Ruski hokejski trenerji
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti SKA Kalinin
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Krila Sovjetov